Le tournoi de qualification du double dames du tournoi de Wimbledon 2017 se déroule du 28 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

4 des 16 équipes engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de deux tours. Le tableau de qualification n'offre pas de prime ni de points WTA.

Têtes de série

Qualifiées 

  Natela Dzalamidze /  Veronika Kudermetova
  Paula Kania /  Nina Stojanović
  Monique Adamczak /  Storm Sanders
  İpek Soylu /  Varatchaya Wongteanchai

Repêchées 
Trois places de lucky loser sont par ailleurs attribuées pour participer au tableau principal à la suite des forfaits de Daria Gavrilova, associée à Anastasia Pavlyuchenkova, de Alison Van Uytvanck, associée à Peng Shuai, et de Irina-Camelia Begu, associée à Sorana Cîrstea. Trois équipes sont tirées au sort parmi les équipes éliminées au dernier tour des qualifications. Il s'agit de :
  Lesley Kerkhove /  Lidziya Marozava
  Jessica Moore /  Akiko Omae
  Ashley Weinhold /  Caitlin Whoriskey

Tableaux

Premières qualifiées

Deuxièmes qualifiées

Troisièmes qualifiées

Quatrièmes qualifiées

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Double dames du tournoi de Wimbledon 2017
 Tournoi de qualification du double messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Tennis féminin en 2017
Tournoi de Wimbledon 2017